Austria:
 Sankt Paul im Lavanttal – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Wolfsberg

Zobacz też:
 Klein Sankt Paul
 Saint Paul
 St. Paul
 Święty Paweł